Die Liste der Mannschaftskader der deutschen Schachbundesliga 1982/83 enthält alle Spieler, die in der deutschen Schachbundesliga 1982/83 mindestens eine Partie gespielt haben.

Allgemeines 

Die 16 Vereine durften 8 Stammspieler und bis zu 12 Ersatzspieler melden, allerdings kamen nicht alle gemeldeten Spieler auch zum Einsatz. Die SG Enger/Spenge kam mit 9 Spielern aus, die meisten Spieler setzte der SC Kettig ein, nämlich 14. Insgesamt wurden in der Saison 1982/83 184 Spieler eingesetzt, von denen 49 an allen Wettkämpfen teilnahmen. 11 Spieler hatten nicht nur in dieser Saison, sondern auch in den beiden vorherigen Spielzeiten alle Partien gespielt und somit noch keinen Wettkampf der eingleisigen Bundesliga verpasst, nämlich Hans-Joachim Hecht (Solinger SG 1868), Helmut Reefschläger (Hamburger SK im Hamburger SV), Dirk Paulsen, Klaus Wockenfuß (beide Lasker Steglitz), Hans-Günter Kestler (SC 1868 Bamberg), Wolfram Bialas (Königsspringer Frankfurt), Heinz Hünerkopf, Manfred Heidrich (beide TB Erlangen), Vladimir Budde, Otto Borik (beide SG Bochum 31) und Bernd Saacke (FC Bayern München).

Pro Wettkampf durfte ein Verein zwei Ausländer einsetzen, allerdings machten nicht alle Vereine von diesem Recht Gebrauch. Insgesamt kamen 12 Ausländer zum Einsatz, von denen 9 bereits in der vorherigen Saison in der Bundesliga spielten; ihr Bundesligadebüt gaben hingegen der Spanier Ricardo Calvo Mínguez (FC Bayern München) und die Österreicher Karl Robatsch und Karl Enigl (beide Münchener SC 1836).

Erfolgreichster Spieler der Saison war Murray Chandler (Hamburger SK im Hamburger SV) mit 11 Punkten aus 13 Partien. Peter Ostermeyer (SG Porz) erreichte ebenfalls 11 Punkte, spielte allerdings 15 Partien, sein Mannschaftskollege Tony Miles brachte es auf 10,5 Punkte aus 15 Partien. Mit Georg Siegel (Königsspringer Frankfurt), Heikki Westerinen (Solinger SG 1868), Jürgen Schulz (FC Bayern München), Franz Pischel und Julian Pfützner (beide Münchener SC 1836) erreichten fünf Spieler 100 %, jedoch spielten diese nur wenige Partien. Siegel wurde zweimal eingesetzt, die übrigen genannten Spieler je einmal.

Ältester Spieler der Saison war der für die SG Porz spielende Paul Tröger (1913–1992), mit Hartwig Wiesmann (* 1966) spielte der jüngste Spieler bei der SG Bochum 31.

Legende 

Die nachstehenden Tabellen enthalten folgende Informationen:
 Nr.: Ranglistennummer
 Titel: FIDE-Titel zu Saisonbeginn (Eloliste vom Juli 1982); GM = Großmeister, IM = Internationaler Meister, FM = FIDE-Meister, WGM = Großmeister der Frauen, WIM = Internationaler Meister der Frauen, WFM = FIDE-Meister der Frauen
 Elo: Elo-Zahl zu Saisonbeginn (Eloliste vom Juli 1982)
 Nation: Nationalität gemäß Eloliste vom Juli 1982; AUT = Österreich, CSR = Tschechoslowakei, ENG = England, ESP = Spanien, FIN = Finnland, FRA = Frankreich, GER = Bundesrepublik Deutschland, ISL = Island, NED = Niederlande, SWE = Schweden, USA = Vereinigte Staaten
 G: Anzahl Gewinnpartien
 R: Anzahl Remispartien
 V: Anzahl Verlustpartien
 Pkt.: Anzahl der erreichten Punkte
 Partien: Anzahl der gespielten Partien
 Elo-Performance: Turnierleistung der Spieler mit mindestens 5 Partien (berechnet mit Swiss-Chess)
 Normen: Erspielte Normen für FIDE-Titel

SV 03/25 Koblenz

Solinger SG 1868

SG Porz

SF Marktheidenfeld

Lasker Steglitz

SG Bochum 31

SK Zähringen

FC Bayern München

Hamburger SK im Hamburger SV

SG Enger/Spenge

Delmenhorster Schachklub

Münchener SC 1836

TB Erlangen

SC 1868 Bamberg

SC Kettig

Königsspringer Frankfurt 

Anmerkungen:

 Kampflose Niederlagen sind in den Einzelbilanzen nicht berücksichtigt worden, kampflose Siege finden Berücksichtigung.
 Die Tabellen enthalten nur die Namen der eingesetzten Spieler.
 Die tatsächlich gemeldete Rangliste kann in Einzelfällen von der dargestellten abweichen.

Weblinks

Quellen 

 Johannes Eising/Claus Dieter Meyer/Gerd Treppner: Schach-Bundesliga 1980–83, ISBN 3-923113-00-5

Schachbundesliga (Deutschland)
Wikipedia:Liste
Schach 1982
Schach 1983